Christian Frederiksen (1962) – ex canoista danese naturalizzato norvegese
Dennis Frederiksen, conosciuto anche come Fergie Frederiksen (1951-2014) – cantante statunitense
Lars Frederiksen (1971) – chitarrista e cantante statunitense
Mette Frederiksen (1977) – politica danese
Niels Frederiksen (1968) – allenatore di calcio danese
Søren Frederiksen (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore danese